Квалификация у женщин на Чемпионате мира по спортивной гимнастике 2015 года прошла с 23-24 октября 2015 года в Глазго (Великобритания) на The SSE Hydro. Лучшие 8 команд прошли в финал соревнований и попадут на командные соревнования на Олимпиаде 2016; команды с 9-16 место будут соревноваться на тестовом Олимпийском предприятии в начале 2015, чтобы разыграть последние 4 командные путевки на Олимпиаду.

Командные соревнования 
Курсивом выделены результаты, не прошедшие квалификацию.

Многоборье

Опорный прыжок

Разновысокие брусья

Вольные упражнения

Бревно

Официальный сайт 
 Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2015

Спортивная гимнастика
Чемпионаты мира в Шотландии
Международные спортивные соревнования в Глазго
Октябрь 2015 года
Чемпионаты мира в 2015 году
Чемпионаты мира по спортивной гимнастике
Международные соревнования по гимнастике в Великобритании